Каньете-ла-Реаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 165 км². Население — 1990 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Себастиян и Нтра. Сра. де КаньосСантос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Revista oficial del municipio 
 Mapa
 Página no oficial y Foro libre de Cañete
 Comarca de Guadalteba

Муниципалитеты Малаги